«Битва» (, 1911) — американский военный короткометражный художественный фильм Дэвида Гриффита. Действие фильма происходит во время Гражданской войны в США. Фильм был снят в , штат Нью-Джерси, где располагались первые киностудии американской киноиндустрии начала XX века. Отпечатки фильма сохранились в нескольких киноархивах по всему миру, включая Музей современного искусства, , Музей Джорджа Истмана и . Это был дебют Лайонела Барримора в кино.

Сюжет 
Мальчик участвует в гражданской войне на стороне солдат Союза. Во время первой битвы его охватывает паника, и он прячется в доме своей возлюбленной, которая, снова отправляет его в бой. Мальчик, поборов трусость, незаметно присоединяется к своему отряду. После тяжёлого ранения командующего генерала, мальчику приказывают доставить пополнение боеприпасов. По пути он теряет всех своих товарищей и все повозки, кроме той, которую ведёт сам. Благодаря смелости мальчика, повозка с боеприпасами прибывает к линии фронта как раз вовремя, чтобы отбить атаку конфедератов.

В ролях 

  — мальчик
 Бланш Свит — возлюбленная мальчика
  — командующий объединением
 Роберт Харрон — солдат Союза
 Дональд Крисп — солдат Союза
 Споттисвуд Эйткен
  — профсоюзный деятель
 Лайонел Барримор — водитель фургона
 Кейт Брюс — в городе
  — профсоюзный деятель/на прощании
 Кристи Кэбэнн — солдат Союза
  — на танцах
  — профсоюзный деятель
  — солдат Союза
  — профсоюзный деятель
  — солдат Союза
  — профсоюзный деятель
  — на танцах
  — офицер Конфедерации
  — солдат Союза
  — на танцах/на прощании

Примечания 

Фильмы-драмы США
Короткометражные фильмы США
Военные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Фильмы США 1911 года
Короткометражные фильмы 1910-х годов